Eastick je priimek več znanih oseb:

 Mal Eastick, kitarist
 Thomas Charles Eastick, general
 Bruce Eastick, politik
 Brian Eastick, nogometni trener

Glej tudi 
 Eastwick